Capulet, famille gibeline de Vérone, célèbre pour son inimitié avec les Montaigu, et par l'aventure tragique de Roméo et de Juliette ;
 Capulet, sorte de chapeau de femme en capuchon, en usage dans les Pyrénées.